Йоан Валериу Акирилоае (, род. 20 августа 1990 года, Брашов, Румыния) — румынский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.

Спортивная биография 
Заниматья горными лыжами Йоан начал в 7 лет. В 2003 году он принял участие в своих первых соревнованиях, выступив в чемпионате Румынии среди детей. В 2010 году Акирилоае принял участие в юниорском чемпионате мира. Он выступил в двух дисциплинах. В гигантском слаломе румынскому горнолыжнику не удалось завершить соревнования, он не смог финишировать во время второй попытки. В слаломе Йоан по итогам двух попыток пришёл к финишу 49-м. В том же году Акирилоае принял решение уйти из спорта, поскольку ему удалось поступить на учёбу в университет Ковентри, но уже в 2012 году он вернулся в горнолыжный спорт. Йоан принимал участие в гонках FIS и национальных чемпионатах различных стран, что позволило ему набрать необходимое количество баллов, чтобы квалифицироваться на Игры в Сочи.

В 2014 году Йоан Акирилоае дебютировал на зимних Олимпийских играх. В скоростном спуске румынский горнолыжник пришёл к финишу 46-м, отстав от победителя австрийца Маттиаса Майера более, чем на 11 секунд. В суперкомбинации Йоан не смог завершить первый вид соревновательный программы. В 2015 году Акирилоае впервые выступил во взрослом чемпионате мира. Из трёх заявленных дистанций Йоан завершил лишь одну, став 44-м в скоростном спуске.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Личная жизнь 
 Обучается в университете Ковентри.
 Любыми спортсменами являются футболист Стивен Джеррард и боксёр Мохаммед Али.
 Фанат футбольного клуба «Ливерпуль».

Ссылки 
 
 
 Официальная страничка спортсмена на сайте blogspot.co.uk
 
 

Горнолыжники Румынии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года